La salle Michel-Côté est une salle de spectacle située à Alma dans la province de Québec. Sa programmation professionnelle, alliant chanson, danse, théâtre, musique, humour et art de la parole, est gérée par Ville d'Alma SPECTACLES. Construite en 1974, elle a fait l'objet de rénovations substantielles en 2012.Elle fait partie des installations du Pavillon Wilbrod-Dufour et appartient à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean.

Voir aussi

Alma

Salle de spectacle au Québec